Наквасин Сергей Юрьевич (род. 2 июля 1983 года в г. Мариуполь) — российский государственный и общественный деятель. Директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации с 1 сентября 2022 года. Заместитель координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Биография 
Родился в г. Мариуполь, Донецкая обл., УССР.

В 2006 году закончил с отличием факультет технической физики Московского инженерно-физического института.

В 2009 году закончил аспирантуру в Московском инженерно-физическом институте.

С 2008 по 2015 год аналитик, менеджер, руководитель проектов, директор бизнес-направления «Корпоративная отчётность» в Агентстве корпоративного развития «Да-Стратегия».

С 2015 по 2017 год — руководитель проектов в автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

С 2017 по 2021 год — директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», директор по направлению «Цифровые технологии», заместитель генерального директора в АНО «Цифровая экономика».

С 2021 по 2022 год — заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации — руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект».

1 сентября 2022 года назначен директором Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ.

Семья 
Женат, воспитывает двоих детей.

Примечания 

Государственные деятели России